

Biografia 
Nata Priscilla Lawson, studiò dramma alla San Diego University e divenne in seguito insegnante di recitazione. 
Divenne famosa al grande pubblico per il suo ruolo della donna grassa nel film Atto di forza, che non era altro che il cyber costume indossato da Quaid, interpretato da Arnold Schwarzenegger.

Ha partecipato in altre pellicole come attrice caratterista e in alcune puntate di Happy Days.

Fu anche cabarettista.

Note

Collegamenti esterni 
 
  Priscilla Allen in Atto di Forza.
  Priscilla Allen prima di morire.

Attori bambini statunitensi
Attori televisivi statunitensi